SDI kan have følgende betydninger:

 SDI, en motortype udviklet af Volkswagen
 SDI, et amerikansk forsvarsprogram under præsident Ronald Reagan